Mexico, México eller Mexiko kan syfta på:

 México (bok) – en av Jan Myrdal och Gun Kessle från 1995
 Maserati Mexico – en sportbil
 10806 Mexico – en  asteroid i huvudbältet

Historia
Första mexikanska kejsardömet –  Mexiko som monarki åren 1821-1823
Mexikos provisoriska regering (1823–1824) –  en organisation som kallades Högsta verkställande makten 1823–1824
Mexikos förenta stater (1824–1864) – en federal republik 1824–1864
Andra mexikanska kejsardömet – Mexiko under åren 1864-1867

Geografi

Filippinerna 

 Mexico (Pampanga), kommun, Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Mexiko 

 Mexiko, självständig stat, 
 Mexiko (delstat) – en delstat, 
 Mexico City, huvudstaden, Distrito Federal, Cuauhtémoc,

USA 

 Mexico, Missouri, Missouri, Audrain County,

Djur
Mexico, ett släkte skalbaggar

Se även 
 New Mexico

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar